Honda TRX – pojazdy ATV (quady) marki Honda
 Michelin TRX – niskoprofilowe opony
 Taśmy TRX – sprzęt sportowy (taśmy polimerowe)
  – kryptowaluta
  – model motocykla firmy Yamaha
 TRX – skrót oznaczający transceiver